Mysliveček:
 Josef Mysliveček
 (53159) Mysliveček